Haas György (1933–2014) író, újságíró, képkereskedő
 Haas György (1955) terapeuta, életviteli tanácsadó, könyvkiadó